Antonio Martín ha sido y es el nombre de varios profesionales:

Deportistas 
 Antonio Martín Espina, jugador de baloncesto.
 Antonio Martín Velasco (1970-1994), ciclista español.
 Antonio Martín Eguia (1918-), ciclista español.

Historiadores 
 Antonio Martín Gamero, escritor e historiador manchego del siglo XIX.
 Antonio Martín Martínez, editor e historiador de la historieta en España.

Literatos y periodistas 
 Antonio Martín-Andino, poeta español.
 Antonio Eduardo Martín Sánchez, más conocido como Eddy Martín, periodista cubano.
 Antonio Martín Villa, escritor sevillano del S.XIX, que fue rector de la Universidad de Sevilla
 Antonio de San Martín, escritor español del siglo XIX.

Otros 
 Antonio Martín Cárdenas, anarquista español. 
 Antonio Martín Escudero, anarcosindicalista español de la primera mitad del siglo XX.
 Antonio Martín Fernández, tallista andaluz del siglo XX.
 Antonio Martín Fernández, filólogo y corrector español.
 Antonio Martín García, autor de agrupaciones en el Carnaval de Cádiz y compositor.